Jonah Hex (komiks)
 Jonah Hex (film)
 Jonah Hex: Revenge Gets Ugly EP